Indie is een verkorte schrijfwijze voor independent (onafhankelijk), en kan onder meer verwijzen naar:

 Indie (muziek), onafhankelijke muziek
 Indie (computerspellen), onafhankelijke computerspellen
 onafhankelijke film
 Small press, onafhankelijke strip

Zie ook 
 Indië (doorverwijspagina)
 Indy (doorverwijspagina)